Алаид — многозначное слово:

:
 Алаид — вулкан на острове Атласова.
 Алаид — другое название острова Атласова.
 Алаид — пролив в Курильской гряде.
 Алаид — остров в составе Алеутских островов.

:
 Алаид — сухогруз, попавший в скандал в связи с гражданской войной в Сирии